Maogang är ett stadsdistrikt i Maoming i Guangdong-provinsen i sydligaste Kina.

WP:Projekt Kina